Фраза Перегони морських озброєнь Першої світової війни найчастіше відноситься до Англо-Німецьких дредноутних перегонів, які часто вважають фактором розпалювання війни. Те саме можна сказати про ще, щонайменше, троє перегонів морських озброєнь, які відбувались приблизно у той самий час:

Південноамериканські дредноутні перегони, довоєнні
Американсько-Японські морські перегони озброєнь, почалися до та продовжувалася після війни
Греко-Османські дредноутні перегони, довоєнні